Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Philomel, d'après Philomèle, figure de la mythologie grecque :
 le , un brick-sloop de 18 canons de classe Cruizer lancé en 1806 et vendu en 1817 ;
 le , un brick-sloop de 10 canons de classe Cherokee lancé en 1823 et vendu en 1833 ;
 le , un brick de 8 canons lancé en 1842 et vendu en 1870 ;
 le , une canonnière de classe Philomel lancé en 1860 et vendu en 1865 ;
 le , une canonnière lancé en 1867 et vendu en 1886 ;
 le , un croiseur de classe Pearl lancé en 1890 et vendu en 1947 .

Philomel